Eilean Dubh (schottisch-gälisch für „Schwarze Insel“) ist der Name folgender schottischen Inseln:

 Eilean Dubh (Balnakeil Bay), in Highland
 Eilean Dubh (Kyles of Bute), in Argyll and Bute
 Eilean Dubh (Loch Craignish), in Argyll and Bute
 Eilean Dubh (Jura-Sund), in Argyll and Bute
 Eilean Dubh (Summer Isles), in Highland